Фолсом, :

Персоналии 
 Фолсом, Франклин (1907-1995) — американский лингвист и писатель.

Топонимы 
  — город в США, известный в первую очередь своей .
 Фолсом-Стрит

Другое 
 Традиция Фолсом — археологическая традиция (комплекс надкультурных характеристик) древних индейцев США и Канады.